głód (łaknienie) w ujęciu fizjologicznym
głód emocjonalny
 klęska głodu
 Głód – film Henninga Carlsena z 1966 roku
 Głód – film Steve’a McQueena z 2008 roku
 Głód – powieść Knuta Hamsuna z 1890 roku
 „Głód” – singel Kasi Cerekwickiej z 2016 roku